La cieca di Sorrento, romanzo scritto da Francesco Mastriani (1852)
La cieca di Sorrento, dramma in un prologo e sei atti di Luigi De Lise (1856)
La cieca di Sorrento, film diretto da Gustavo Serena (1916)
La cieca di Sorrento, film diretto da Nunzio Malasomma (1934)
La cieca di Sorrento, film diretto da Giacomo Gentilomo (1952)
La cieca di Sorrento, film diretto da Nick Nostro (1963)